

Toponymes 

 Pacé, commune française d'Ille-et-Vilaine ;
 Pacé, commune française de l'Orne.

Patronyme 

 Bertrand Pacé (1961 - ), marin français.

Homonymie de toponyme